Kennzeichen D hat folgende Bedeutungen:

 Ovales Nationalitätszeichen für Deutschland, das meistens als Aufkleber auf dem Heck von Kraftfahrzeugen angebracht wird.
 Eine Fernsehsendung im ZDF, siehe Kennzeichen D (Fernsehsendung).
 Ein Album von Thomas D